Malo se poate referi la:

Locuri
Malo, Italia, un oraș și comună din Italia
Insula Malo, Vanuatu
Malo (Insulele Solomon), o insulă
Malo, Washington, Ferry County, Washington, SUA

Persoane
Malo (sfânt) (n. c. 520)
David Malo (n. c. 1793) istoric hawaiian
Raul Malo (n. 1965), muzician & producător american
Luc Malo (n. 1973), politician canadian
María Fernanda Malo (n. 1985), actriță mexicană
Miguel Ángel Lotina Oruechebarría (n. 1957), fost fotbalist și apoi antrenor de fotbal spaniol

Altele
Malo (formație)
"Malo" (single), de Bebe
Malo (gen), un gen de moluște
Limba malo
Malo (companie), companie italiană
Guvernul din Samoa
Malo, personaj fictiv din jocul The Legend of Zelda: Twilight Princess
Malo de Vigny, personaj fictiv din jocul Amnesia: The Dark Descent

Vezi și
 Saint Malo (dezambiguizare)
 O le Ao o le Malo titlul oficial al șefului statului Samoa
 Los Hombres Malo, album al formației Outlaws